Figlie di Maria, Madre della Chiesa, con casa-madre nelle Filippine
 Figlie di Maria, Madre della Chiesa, con casa-madre in Spagna